Capodaglio ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Capodaglio (1879–1961), italienische Schauspielerin
 Ruggero Capodaglio (1880–1946), italienischer Schauspieler
 Wanda Capodaglio (1889–1980), italienische Schauspielerin